Armando Ferroni (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Egisto Ferroni (1835-1912) – pittore italiano
 Ferruccio Ferroni (1920-2007) – fotografo italiano
 Franco Ferroni (1972) – ex cestista italiano
 Gianfranco Ferroni (1927-2001) – pittore italiano
 Giorgio Ferroni (1908-1981) – regista italiano
 Giovanni Tommasi Ferroni (1967) – pittore italiano
 Girolamo Ferroni (1687-1730 ca) – pittore e intagliatore italiano
 Giulio Ferroni (1943) – storico della letteratura, critico letterario, scrittore e giornalista italiano
 Leonel Ferroni (1996) – calciatore argentino
 Mauro Ferroni (1955) – ex calciatore italiano, di ruolo terzino
 Pietro Ferroni (1745-1825) – matematico italiano
 Riccardo Tommasi Ferroni (1934-2000) – pittore italiano
 Vincenzo Ferroni (1858-1934) − compositore italiano